Cornovii ist der Name dreier keltischer Stämme:
 Cornovii (Kornisch)
 Cornovii (Caithness)
 Kornen